Parturier ist der Familienname folgender Personen:

 Françoise Parturier (1919–1995), französischer Schriftsteller
 Maurice Parturier (1888–1980), französischer Arzt, Romanist und Literarhistoriker